Pojem Petrovice je nejednoznačný a může mít následující významy:

Název sídla 
 obec
 1. Petrovice (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 2. Petrovice (okres Bruntál) – obec v okrese Bruntál
 3. Petrovice (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové
 4. Petrovice (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 5. Petrovice (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník
 6. Petrovice (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 7. Petrovice (okres Ústí nad Labem) – obec v okrese Ústí nad Labem
 8. Petrovice (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 9. Petrovice (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Petrovice (okres Bytča) – obec v okrese Bytča na Slovensku

 část obce
 11. Petrovice (Bystřice) – část obce Bystřice v okrese Benešov
 12. Petrovice (Humpolec) – část města Humpolec v okrese Pelhřimov
 13. Petrovice (Jablonné v Podještědí) – část města Jablonné v Podještědí v okrese Liberec
 14. Petrovice (Malé Svatoňovice) – část obce Malé Svatoňovice v okrese Trutnov
 15. Petrovice (Měčín) – část obce Měčín v okrese Klatovy
 16. Petrovice (Miličín) – část obce Miličín v okrese Benešov
 17. Petrovice (Mladošovice) – část obce Mladošovice v okrese České Budějovice
 18. Petrovice (Nové Město na Moravě) – část města Nové Město na Moravě v okrese Žďár nad Sázavou
 19. Petrovice (Osek) – část obce Osek v okrese Strakonice
 20. Petrovice (Praha) – část hlavního města Prahy
 21. Petrovice (Puklice) – část obce Puklice v okrese Jihlava
 22. Petrovice (Skorošice) – část obce Skorošice v okrese Jeseník
 23. Petrovice (Štoky) – část městysu Štoky v okrese Havlíčkův Brod
 24. Petrovice (Týniště nad Orlicí) – část města Týniště nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou
 25. Petrovice (Újezd) – část obce Újezd v okrese Domažlice
 26. Petrovice (Velké Petrovice) – část obce Velké Petrovice v okrese Náchod
 Pietrowice (česky Petrovice) – ves (sołectwo) v gmině Głubczyce v Polsku
 Petrovice (Kalesija) – vesnice v Bosně a Hercegovině, součást města Kalesija

 panská sídla
 Petrovice (tvrz) – Měčín, okres Klatovy
 Petrovice (zámek) – Praha-Petrovice
 Petrovice (zámek, okres Benešov)
 Petrovice (zámek, okres Příbram)
 Petrovice (zámek, okres Rakovník)

Součást názvu sídla 
 obec
 27. Petrovice I – obec v okrese Kutná Hora
 28. Petrovice II – obec v okrese Kutná Hora
 29. Petrovice u Karviné – obec v okrese Karviná
 30. Petrovice u Sušice – obec v okrese Klatovy
 31. České Petrovice – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 32. Hraničné Petrovice – obec v okrese Olomouc
 33. Velké Petrovice – obec v okrese Náchod

 část obce
 34. Petrovice nad Úhlavou – část obce v Janovice nad Úhlavou v okrese Klatovy
 35. Petrovice u Uhelné Příbramě – část obce Uhelná Příbram v okrese Havlíčkův Brod
 36. Nové Petrovice – část obce Okříšky v okrese Třebíč
 37. Levínské Petrovice – část obce Lovečkovice v okrese Litoměřice
 38. Stvolínecké Petrovice – část obce Stvolínky v okrese Česká Lípa
 Petrovice Donje – vesnice v Bosně a Hercegovině, součást města Tuzla
 Petrovice Gornje – vesnice v Bosně a Hercegovině, součást města Tuzla

Související články 
 Petrov
 Petrovce
 Petrovičky
 Petříkovice
 Petersdorf
 Petrovický
 Petrović

Externí odkazy